graanvrucht
 De Graankorrel, een molen in Rotterdam-Delfshaven